Гран-при Монако 1955 года (официально XIII Grand Prix Automobile de Monaco) — автогонка, прошедшая 22 мая 1955 года на трассе Монте-Карло, Монте-Карло, Монако. Она стала второй гонкой сезона 1955. Гонку выиграл Морис Трентиньян. Для Трентиньяна эта победа стала первой в Формуле-1. Вторую и последнюю победу Морис одержит спустя три года также на Гран-при Монако. Этот Гран-при стал последним для Альберто Аскари, он погиб спустя четыре дня после Гран-при на трассе в Монце.

Квалификация

Гонка 
После перехода Стирлинга Мосса в команду Mercedes-Benz Maserati заменила его Жаном Бера. Фанхио и Мосс доминировали на трассе, преследуемые Аскари и Кастеллотти, пока, на середине дистанции, Фанхио не сошел из-за проблем с трансмиссией.

 
|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 1:41,1
 Быстрый круг:     Хуан Мануэль Фанхио — 1:42,4 (27 круг, 110,56 км/ч)
 Первая победа: Морис Трентиньян
 Первый подиум: Эудженио Кастеллотти, Чезаре Пердиза
 Последний Гран-при: Альберто Аскари

Обмен автомобилями
Автомобиль №34:  Жан Бера (42 круга),  Чезаре Пердиза (57 кругов).
Автомобиль №48:  Пьеро Таруффи (50 кругов),  Поль Фрер (36 кругов).
Автомобиль №40:  Чезаре Пердиза (40 кругов), Жан Бера (46 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Гран-при Монако